7 Days steht für:

 7 Days (1995), einen indischen Film des Regisseurs Sunil Kumar aus dem Jahr 1995
 7 Days (2010) (Originaltitel: Les 7 jours du talion), einen kanadischen Horrorthriller des Regisseurs Daniel Grou aus dem Jahr 2010
 7 Days (Fernsehserie) (Originaltitel: 7 Days), eine neuseeländische komödiantische Fernsehserie
 Seven Days – Das Tor zur Zeit (Originaltitel: Seven Days, Alternativtitel: 7 Days), eine US-amerikanisch-kanadische Science-Fiction-Fernsehserie
 Shiva (2008) (Internationaler Titel: 7 Days), ein israelisch-französisches Familiendrama von Ronit Elkabetz und Shlomi Elkabetz
 7Days (früher Kidsweek), eine niederländische überregionale Wochenzeitung für Kinder und Jugendliche
 7 Days Awake, eine deutsche Rockband, die 2003 in Bielefeld gegründet wurde
 7 Days to Die, Computerspiel aus dem Jahr 2013

Siehe auch:

 Sieben Tage
 7 Tage
 Seven Days